1931/32 was het 40e seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Everton werd landskampioen, nadat de club in het vorige jaar nog kampioen werd in de tweede klasse.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Third Division North

Third Division South

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1931/32